Зинаи́да Дми́триевна Белы́х () — советский и российский химик, кандидат химических наук, занимала должность декана химического факультета Пермского университета (1988—1998).

Одна из авторов программы по дисциплине «Химическая технология» для государственных университетов по направлению «Химия»; член методической комиссии Всероссийской олимпиады школьников по химии; заслуженный работник высшей школы РФ. Организатор и директор одного из крупнейших в Перми лицея № 2. Одна из первых в Пермской области женщин — мастеров спорта по баскетболу. Почётный гражданин Перми (2011).

Мать бывшего начальника управления генпрокуратуры в Приволжском федеральном округе Александра Белых и бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых.

Биография 
Окончила в Перми среднюю школу № 9 с золотой медалью.

В 1958—1963 годах во время учёбы на химическом факультете Пермского университета входила в университетскую баскетбольную команду, выступала в сборной команде Перми, участвовала во многих соревнованиях разного уровня (например, в Спартакиаде народов РСФСР).

На 3 и 5 курсе была секретарём  бюро ВЛКСМ химического факультета. На 4 курсе избиралась членом комитета ВЛКСМ университета.

1963—1966 — проходила обучение в аспирантуре, в 1968 защитила кандидатскую диссертацию.

1966—2010 — ассистент, старший преподаватель, доцент Пермского университета. До 1973 года работала на кафедре органической химии (завкафедрой — И. И. Лапкин), после 1973 — на кафедре химии природных и биологически активных соединений (завкафедрой — И. С. Бердинский).

1988—1998 — декан химического факультета Пермского университета.

В 1990 году стала одним из организаторов, а с 1994 года — директором многопрофильного Областного лицея при ПГУ. Лицей (ныне — МАОУ «Лицей № 2» г. Перми) стал одним из первых учебных заведений такого вида в Перми и России.

В 2014 году З. Д. Белых участвовала в эстафете Олимпийского огня. По сей день является баскетбольным судьёй на финалах школьных турниров. Уделяет немало времени спорту.

Достижения в сфере науки и образования

Химия 
З. Д. Белых опубликовано более 100 научных работ (имеет 16 авторских свидетельств), и более 40 из них посвящены различным проблемам высшего и среднего образования. Область научных интересов в рамках научного направления кафедры органической химии «Элементоорганические соединения и их химические превращения» — изучение цинкоорганических соединений с различными химическими реагентами. Более длительное время занималась изучением гидразидов оксикарбоновых кислот как полифункциональных соединений, близким к естественным метаболитам организма. По этой тематике помимо публикаций получено 16 авторских свидетельств по синтезу веществ с выраженным противовоспалительным, противосудорожным, противотуберкулезным действием, превосходящие по ряду показателей известные медицинские препараты.

З. Д. Белых — один из авторов программы по дисциплине «Химическая технология» для государственных университетов по направлению «Химия».

Образование и педагогика 
Лицей № 2, руководимый З. Д. Белых, на всероссийских конкурсах пять раз получал статус «Школа года», один раз — «Школа века». По результатам работы включен в энциклопедию «Лучшие школы России». Он входит в сотню лучших среднеобразовательных учреждений России, включён в реестр «Ведущие образовательные учреждения России».

Лицей постоянно поддерживает связь с Пермским университетом: с 1994 года З. Д. Белых участвует в проекте непрерывного образования «школа — вуз».

З. Д. Белых — один из авторов и научный редактор «Программы развития образования города Перми до 2000 года».

В течение трех десятилетий активно работала с одаренными детьми, являясь членом методической комиссии Всероссийской (ранее Всесоюзной) олимпиады школьников по химии. В это же время она занималась проведением этих олимпиад в Пермской области. Благодаря её усилиям в Перми в 1989 году был проведен заключительный этап Всесоюзной олимпиады школьников по химии. Свой опыт и рекомендации учителям химии она представила в изданной по решению научно-педагогического совета департамента образования Пермской области книге «Проводим химическую олимпиаду».

В последние годы предметом исследования З. Д. Белых является отработка механизма управления процессом профессионального самоопределения старшеклассников. З. Д. Белых вносит значительный личный вклад в выстраивании образовательного процесса, способствующего формированию функционально грамотной личности то есть способной вступать в отношения с внешней средой, быстро адаптироваться и успешно функционировать в ней.

Награды и благодарности 
З. Д. Белых награждена знаками «Отличник народного просвещения», «Отличник высшей школы», имеет звание «Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации».

В 2002, 2013 и 2014 годах ей присваивалось звание «Директор года».

Награждена Почётными грамотами и благодарственными письмами Министерства образования Пермского края, министерства образования РФ, администрации города Перми. Занесена в Книгу Почета отрасли «Образование» г. Перми.

Награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 2 степени (2008).

В 2010 году международное швейцарское издательство «Who is Who в России» опубликовало биографию З. Д. Белых в своей энциклопедии.

Имеет Почётную грамоту Пермской области (2001).

В 2011 году вместе с коллегами стала лауреатом Национальной премии «Элита Российского образования».

Удостоена звания «Почётный гражданин Перми» (2011).

Избранные работы 
 Белых З. Д. и др. N-Фуроильные производные фенилгидразидов дизамещенных гликолевых кислот // Межвузовский сборник «Химия и химическая технология фурановых соединений». Вып. 97. Краснодар, 1979. Белых З. Д. и др. Синтез конденсированных гетероциклических систем на основе взаимодействия ароилпировиноградных кислот и их производных с 2,3-дизамещенными хиноксалинами // Сб. «Проблемы теорет. и экспер. химии». Екатеринбург, 1995.
 Белых З. Д. и др. Синтез гетероциклических соединений, содержащих циклопентадиенилтрикарбонилмарганец // Сб. трудов IV Всесоюзной конференции по металлорганической химии Казань (1988).
 Белых З. Д. и др. Синтез физиологически активных гетероциклических соединений на основе 2,4-диоксобутановых кислот // Сб. трудов Всесоюзной конференции «Химия физиологически активных соединений». Черноголовка (1989).
 Белых З. Д. Проводим химическую олимпиаду. Пермь: Книжный мир, 2001.
 Белых З. Д. Профильное обучение как фактор формирования новых жизненных позиций // Междунар. сборник «Современные тенденции развития химического образования». Кишинев, 2005. С. 125.
 Белых З. Д. Инновационная деятельность и рамках реализации профильного обучения // Междунар. сборник «Современные тенденции развития химического образования: работа с одаренными школьниками». Ереван-Москва, 2007. С. 107.
 Белых З. Д. Школа для старшеклассников-принципы и методология образовательного процесса // Сборник материалов краевой научно-практической конференции «Образовательное пространство успеха». Пермь, 2010. С. 3.
 Белых З. Д. и др. Учебно-научно-педагогический комплекс «Лицей-ПГНИУ»: опыт, перспективы // Сборник научных и научно-методических трудов. Казань,2012. С.94.
 Белых З. Д. и др. К вопросу о формировании исследовательской деятельности как основной технологии современного образования (на примере химического образования) // Тезисы докладов Третьей Всероссийской конференции учителей химии. Ханты-Мансийск, 2014. С. 37.

Авторские свидетельства 
 Способ получения алкиловых эфиров бета-алкоксикарбоновых алифатических кислот. Лапкин И. И., Белых З. Д. (1968).
 Синтез сложных эфиров бета-алкокси и бета-ацилоксизамещенных алифатических кислот «ЖОрХ.т.4. Белых З. Д. в соавторстве. (1968)
 Способ получения 3-фенацилиден-5,6-дигидро-I, 4-оксазинонов-2. Белых З. Д. в соавторстве (1978).
 Альфа — пиридилгидразид бензиловой кислоты, проявляющей рост стимулирующую активность. Белых З. Д. в соавторстве (1979).
 2-хинолилгидразиды диарилгликолевых кислот, проявляющие противовоспалительную активность. Белых З. Д. в соавторстве (1983).
 8-Хинолилгидразиды дизамещенных гликолевых кислот» ЖОрХ.Х1Х, в. 10 Белых З. Д. в соавтор. (1983).
 Способ получения гидрохлоридов алкиламидов 2-аминоарилникотиновой кислоты. Белых З. Д. в соавторстве (1986).
 Дизамещенные гликолоилгидразоны формилферроцена, проявляющие противовоспалительную активность. Белых З. Д. в соавторстве (1988).

Примечания

Источники и ссылки 
 Белых Зинаида Дмитриевна // Приволжский федеральный округ. Компромат. RU.
 Белых Зинаида Дмитриевна // Who is Who в России.
 Белых Зинаида Дмитриевна // Персоны. Business Class.
 Биография // Никита Белых.
 В 2011 году звания «Почетный гражданин города Перми» удостоены Зинаида Дмитриевна Белых и Александр Александрович Иноземцев // Пермская городская дума.
 В Перми «Лицей Белых» отметил юбилей // Новости Перми и Пермского края.
 Кадочников К. «Я по натуре общественный человек» // Университет. 2014. С. 58-62.
 Зинаида Белых: «Саша в детстве хотел стать военным, а Никита — генсеком». Как воспитать губернатора и генерала, олимпийского призёра и известного скульптора // Комсомольская правда. 28 Ноября 2014.
 Мама губернатора Кировской области рассказала, как воспитывала сына // Информационный портал Newsletter.ru.
 Мама // Никита Белых в Livejournal.
 Они занесены в Книгу Почёта отрасли «Образование» города Перми // Единый портал «Образовательная волна».
 "Я органически не переношу выражение «подготовка к ЕГЭ», — Зинаида Белых, директор лицея № 2 // Эхо Москвы в Перми. 25 января 2015 года.

Спортсмены по алфавиту
Мастера спорта СССР
Химики СССР
Химики России
Изобретатели СССР
Выпускники химического факультета Пермского государственного университета
Преподаватели химического факультета Пермского государственного университета
Деканы химического факультета Пермского государственного университета
Почётные граждане Перми
Директора школ